Уче́бный — название населённых пунктов в России:
 
Учебный — посёлок в городском округе Армавир Краснодарского края.
Учебный — посёлок в Орловском районе Орловской области.
 Учебный — посёлок в Ершовском районе Саратовской области.

См. также 
 Учебный переулок
 Учебное